est le deuxième album live du groupe danois de heavy metal Volbeat publié le  par Vertigo Records. Il est enregistré lors du concert donné le  au Telia Parken de Copenhague.

Liste des chansons

Notes et références 

Album de Volbeat
Album live sorti en 2018
Album publié par Vertigo Records